mingrél nyelv
 mingrél nép

 Mingrélia
 Mingréliai Fejedelemség